est la formule brute de plusieurs isomères.

 uracile, numéro CAS 
 hydrazide maléique, numéro CAS